Czéh László (1923–1999) kosárlabdaedző
Czéh László (1933–2007) szerkesztő, újságíró
Czéh László (1968) labdarúgó